Die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Juli 2012 in Gstaad stattfanden. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Atlanta die BB&T Atlanta Open sowie in Hamburg die Bet-at-home Open German Tennis Championships ausgetragen. Das Turnier zählte zur Kategorie ATP World Tour 250, wie auch das Turnier in Atlanta. Im Gegensatz dazu gehörte das Turnier in Hamburg zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Marcel Granollers, der in diesem Jahr nach einem Freilos in der ersten Runde, sein Auftaktspiel gegen Łukasz Kubot in zwei Sätzen verlor und somit bereits im Achtelfinal ausschied. Im diesjährigen Final standen sich der topgesetzte Serbe Janko Tipsarević, der vor eine Woche sein erstes Sandplatzturnier gewinnen konnte, und der Turniersieger von 2009 Thomaz Bellucci gegenüber. Bellucci sicherte sich, nach verlorenem Startsatz, seinen zweiten Sieg in Gstaad und seinen dritten Turniersieg insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel waren František Čermák und Filip Polášek die Titelverteidiger. Während Polášek in dieser Woche an keinem Turnier teilnahm, spielte Čermák beim Turnier von Hamburg mit. Im diesjährigen Final gewann das spanische Duo Marcel Granollers und Marc López gegen die beiden Kolumbianer Robert Farah und Santiago Giraldo, die jeweils in ihrem ersten ATP-Doppelfinal standen, in zwei Sätzen. Nach dem Sieg bei den Rom Masters 2012, war es der zweite gemeinsame Titel der beiden Spanier.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 16. Juli 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Saanen